Obhájkyní titulu soutěže dvouhry juniorek na newyorském US Open 2015 byla Češka Marie Bouzková, která se rozhodla nestartovat.

Premiérový grandslamový titul ve dvouhře dobyla 17letá Maďarka Dalma Gálfiová, která hrála z pozice druhé nasazené. Ve finále zdolala 16letou americkou turnajovou devítku Sofia Keninovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Úřadující světová jednička Markéta Vondroušová, po sedmnácti minutách a stavu 1–4 na gamy, skrečovala utkání druhého kola proti košické hráčce Viktórii Kužmové pro poranění lýtka.

Vítězka si do juniorského kombinovaného žebříčku připsala 375 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015
Juniorský tenis v roce 2015